Fraccionamiento del Valle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fraccionamiento del Valle, Baja California, Ensenada, 
 Fraccionamiento del Valle, Nuevo León, El Carmen, 

Robotskapade Mexikoförgreningar